Janez Mlinar je ime več oseb:

Janez Mlinar, smučarski tekač
Janez Mlinar, zgodovinar